Borojevići est un toponyme qui peut désigner :
Borojevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Stolac et dans le canton d'Herzégovine-Neretva, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Borojevići, un village de Croatie situé dans la municipalité de Donji Kukuruzari, comitat de Sisak-Moslavina.